Рёньи (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Рёньи (Эндр и Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Эндр и Луара.